Nordby Sogn er navnet på flere danske kirker:
 Nordby Kirke (Samsø Kommune) – en kirke i Nordby Sogn i Samsø Kommune
 Nordby Kirke (Fanø Kommune) – en kirke i Nordby Sogn i Fanø Kommune